Димотишката, Орестиадска и Софлийска епархия () е епархия Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в тракийския град Димотика (Дидимотихо). Начело на епархията от 2009 година е митрополит Дамаскин.

В 1924 година от Димотишката митрополия е отделена Софлийско и е образувана Софлийска епархия. Пръв митрополит на новата епархия е Неофит Кодзаманидис (1924 -1926), а втори и последен Йоаким Кавирис. В 1931 година към епархията е присъединена Новоорестиадската, образувана в 1924 година на територията на Одринска епархия, която остава в Гърция. През юни 1931 година Софлийската епархия е закрита и Димотишката получава сегашното си име.

Глави 
 Плотинополски епископи (Πλωτινουπόλεως )

 Димотишки

Бележки